Petersen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Björn Petersen
 Borge Petersen
 Gitte Petersen
 Günther Petersen
 Michael Petersen
 Otto Georg Petersen
 Ronald H. Petersen
 Wilhelm Petersen